Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Rosalyn Fairbank e Candy Reynolds che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Barbara Potter 6-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Rosalyn Fairbank /  Candy Reynolds (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Barbara Potter (finale)

 Bonnie Gadusek /  Wendy White (semifinali)
 Rosie Casals /  Ilana Kloss (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1983